Князь Михаил Григорьевич Ромодановский (1653—30.01.1713) — государственный деятель петровского времени из рода Ромодановских.

Биография 
Младший сын князя Григория Григорьевича Ромодановского, С 1665 года стольник, в 1669 году, 16-ти лет, удостоился чести «дневать и ночевать» у гроба царевича Симеона Алексеевича. Затем находился на службе при отце, белгородском воеводе, участвовал с ним в Чигиринском походе против турок (1678), в том же году пожалован в бояре. С 1679 года состоял при дворе царя Фёдора Алексеевича, затем — Петра I, входил в круг ближайшего окружения царя, был членом «Всепьянейшего собора» и носил ироничное прозвище «Преосвященный Мишура».

В 1685—1687 годах — воевода во Пскове. В 1688 году назначен во Владимирский Судный приказ, в 1689—1692 годах был воеводой в Киеве.

В 1697 году направлен Петром I в Великие Луки, где возглавил полки, стоявшие на Литовской границе, в готовности двинуться в помощь саксонскому курфюрсту, избранному польским королём. В 1698 году в связи с благоприятным разрешением дел корпус был переведён в Торопец, что вызвало недовольство стрельцов, надеявшихся, что их вернут в Москву. М. Г. Ромодановскому пришлось усмирять восставших стрельцов и участвовать в судебном разбирательстве над ними. В связи с подозрением в сочувствии к стрельцам был отстранён от дел и сослан в родовое имение на Клязьме. Но уже в 1699 году ему удалось снять с себя подозрения. Петр I привлёк его к составлению нового Уложения (кодекса законов), в том же году сопровождал Петра I в Воронеж.

В 1703 году командовал войсками Белгородского разряда, за Сумской поход получил похвальную грамоту. В 1705—1707 годах заведовал Провиантским приказом, ведавшим снабжением войск продовольствием. В 1711 году собирал дворянские полки в Путивле в связи с нарушением мира с Турцией.

Указом от 23 января 1712 года назначен Московским губернатором, принимал меры к восстановлению Москвы после майского пожара, уничтожившего четверть города, мостил камнем улицы.

Погребен в Богоявленской церкви села Мстеры (впоследствии Вязниковский уезд Владимирской губернии).

Семья 
Был женат на Голохвастовой Евдокии Васильевне, от которой имел детей:
 Андрей Михайлович (1682—1712), стольник.
 Надежда Михайловна замужем за К. И. Пятовым
 Наталья, замужем за А. П. Салтыковым.

Примечания

Источник 
 Главы городской администрации Москвы

Сподвижники Петра I
Всешутейший, Всепьянейший и Сумасброднейший Собор
Михаил Григорьевич
Стольники (Русское государство)
Воеводы Пскова
Воеводы Киева
Умершие в 1713 году
Умершие 30 января
Бояре